Su Sin puede hacer referencia a:
Xu Xin, futbolista chino
Xu Xin, jugador de tenis de mesa chino